USS Triton ist der Name folgender U-Boote der United States Navy:

 USS Triton (YT-10), ein Schlepper im Dienst von 1889 bis 1930
 USS Triton (ID-3312), ein Schlepper der 1918 im Dienst war
 USS Triton (SS-201), dieselelektrisches U-Boot im Zweiten Weltkrieg
 USS Triton (SSN-586), Atom-U-Boot